Termenul „Amvon” se poate referi la:

Amvon () element de contrucție din unele biserici
Munte
Predigtstuhl (Lattengebirge) (1613 m) în Bavaria, Germania
Predigtstuhl (Niederbayern) (1024 m) în Bavaria
Predigtstuhl (Kaisergebirge), (2116 m) în Wilder Kaiser, Tirol
Predigtstuhl (Wetterstein) sau Predigtstein (2234 m) în Wettersteingebirge, Tirol, Austria
Preikestolen (604 m) în Norvegia